Municipio de Richwoods puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Richwoods (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Richwoods (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Richwoods (condado de Lonoke, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Richwoods (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Richwoods (condado de Stone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Richwoods (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Richwoods (condado de Miller, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Miller.
 Municipio de Richwoods (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.